Ewart-Biggs ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Ewart-Biggs (1921–1976), britischer Diplomat und Botschafter in Irland
 Jane Ewart-Biggs, Baroness Ewart-Biggs (1929–1992), britische Politikerin (Labour Party)